Henry Bell peut désigner :
 Henry Bell (1767-1830), un mécanicien écossais ;
 Henry Bell (1859-1935), un joueur international anglais de rugby à XV ;
 William Henry Bell (1884-1817), homme politique néo-zélandais ;
 Henry Bell (1982-), un joueur cubain de volley-ball.